Alberto Cianchi – dirigente sportivo e politico italiano
 Celso Cianchi – fantino italiano
 Emilio Cianchi – compositore italiano